Braxton (Mississippi)
 Condado de Braxton

Desambiguações de topônimos